Arandilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arandilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Arandilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar